Francesco Ardissone (1837-1910), botaniste italien
 Yolande Ardissone (née en 1927), artiste peintre française

Voir aussi 
 Ardisson